Samsung SCH-S350 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Motorola MS400
 Kyocera Slider Remix KX5
 Pantech PH-L4000V
 Motorola MS550
 SK SKY IM-7700

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-S350 

S